Corbin kan syfta på
 Corbin, Kentucky – en ort i Whitley County, Kentucky, USA

Personer
 Barry Corbin (född 1940), amerikansk skådespelare
 Henry Corbin (1903-1978), fransk filosof och teolog
 Corbin Bernsen (född 1954), amerikansk skådespelare
 Corbin Bleu (född 1989), amerikansk skådespelare och sångare